Szwajcaria:
 Altenfüllen – dawna nazwa miejscowości Altavilla
 Altenfüllen – dawna nazwa gminy Hauteville